Stefan Schwarz peut désigner :
 Stefan Schwarz (1914–1996), mathématicien slowaque
 Stefan Schwarz (1959-), homme politique allemand (CDU)
 Stefan Schwarz (1965-), journaliste et auteur allemand
 Stefan Schwarz (1969), ancien footballeur suédois